Het seizoen 1994/1995 in de Superligaen was de vijfde editie van de strijd om de landstitel in de hoogste afdeling van het Deense profvoetbal. De competitie was opgedeeld in een najaars- en voorjaarsronde. De eerste ronde begon op 6 augustus en eindigde op 27 november 1994, waarna de kampioensronde begon (19 maart – 18 juni 1995). Onder leiding van trainer-coach Poul Erik Andreasen behaalde Aalborg BK de eerste landstitel uit de clubgeschiedenis.

Najaar (eindstand)

Voorjaar (eindstand)

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Aantal goals per speelronde

Scheidsrechters

Toeschouwers

Aalborg BK

Bijgaand een overzicht van de spelers van Brøndby IF, die in het seizoen 1994/95 onder leiding van trainer-coach Poul Erik Andreasen voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 1994
Deens voetbalelftal in 1995
Deense voetbalbeker 1994/95

Competitievoetbal 1994/95
1995